De Havilland Vampire – brytyjski samolot
 HMS Vampire – dwa okręty brytyjskie o tej nazwie
 HMAS Vampire – okręt australijski
 Vampire Hunter D – seria graficznych nowel
 Vampire: The Masquerade (pol. Wampir: Maskarada) – gra fabularna wydana przez firmę White Wolf
 Vampire: The Masquerade – Redemption – komputerowa gra fabularna firmy Nihilistic Software z 2000 roku
 Vampire: The Masquerade – Bloodlines – komputerowa gra fabularna firmy Troika Games  z 2004 roku

Zobacz też: Wampir (ujednoznacznienie)